A Unidade Integrada de Saúde Mental é uma Organização Militar da Marinha do Brasil.

A sua origem remonta à década de 1980, quando em 1982 se constituiu em Departamento do Centro Médico Naval do Rio de Janeiro, com o aproveitamento das dependências da antiga Clínica de Recuperação Infantil, localizadas no bairro de Jacarepaguá. As suas funções, à época, eram as de realizar o atendimento psiquiátrico aos usuários do Fundo de Saúde da Marinha, até então a cargo da 11a. Enfermaria do Hospital Central da Marinha (HCM).

Em 24 de abril de 1989, tornou-se uma Organização Militar, com autonomia administrativa, subordinada diretamente à Diretoria de Saúde da Marinha. Em 1998, a Unidade Hospitalar passou a integrar a estrutura organizacional do Centro Médico-Assistencial da Marinha (CMAM).

Atualmente, a UISM presta assistência psiquiátrica multidisciplinar em todos os níveis, além de manter um ambulatório de gerenciamento de estresse. Complementarmente, visando promover a inserção social das pessoas acometidas por transtornos mentais, conta com um Centro de Atenção Diária (CAD), que funciona em regime de internação parcial, e onde são realizadas diversas modalidades terapêuticas, entre elas a musicoterapia e a terapia ocupacional, destacando-se as oficinas de carpintaria, marcenaria, o salão de beleza, corte e costura, cozinha, jardinagem, silk-screen, confecção de fraldas, piscina e atendimento em grupo com familiares.

O atendimento prestado encontra-se associado à atividade de ensino, sendo executados programas de residência médica e de enfermagem, assim como estágios de especialização e de aperfeiçoamento em níveis de ensino técnico e superior.

Unidades de saúde da Marinha do Brasil